Kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2003 miały na celu wyłonienie męskich reprezentacji narodowych w rugby 7, które wystąpiły w finałowym turnieju ME 2003.

Informacje ogólne 
W listopadzie 2002 roku zaproponowano, by kolejne mistrzostwa składały się z dziewięciu turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego, a propozycja została przyjęta i przedstawiona IRB miesiąc później. Ostatecznie zatem turnieje odbyły się w Amsterdamie, Pradze, Lunel, Sopocie, Makarskiej, Madrycie, Lizbonie, Tbilisi i Siófok w okresie od 17 maja do 29 czerwca. Podczas nich zespoły walczyły o punkty do klasyfikacji generalnej, a dwanaście najwyżej sklasyfikowanych zespołów awansowało do turnieju finałowego.

Amsterdam (17 maja) 
Zwyciężyła reprezentacja Francji.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Praga (24 maja) 
Reprezentacje Litwy i Austrii zostały tuż przed turniejem zastąpione przez Łotwę i drugi zespół gospodarzy. Zwyciężyła reprezentacja Niemiec.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Lunel (24 maja) 
Zwyciężyła reprezentacja Gruzji

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Sopot (31 maja) 
Zwyciężyła reprezentacja Francji.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Makarska (7 czerwca) 
Zwyciężyła reprezentacja Chorwacji

.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Madryt (14 czerwca) 
Zwyciężyła reprezentacja Portugalii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Lizbona (21 czerwca) 
Zwyciężyła reprezentacja Portugalii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Tbilisi (28 czerwca) 
Zwyciężyła reprezentacja Gruzji.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Siófok (28–29 czerwca) 
Zwyciężyła reprezentacja Szkocji.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2003